een veld bestaande uit heide (vegetatie)
 Heideveld, een natuurgebied in het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld te Beernem